Прагъян (Pragyan, в переводе с санскрита означает («познание», «мудрость») — луноход индийской лунной разведывательной миссии Чандраян-2 (Chandrayaan 2), третий компонент миссии (включающий также орбитальный и посадочный модуль). 
Это роботизированное транспортное средство, которое будет пересекать лунную поверхность на шести колесах. 
Ожидалось, что он, рассчитанный на работу в течение одного лунного дня (около 14 земных суток), будет двигаться со скоростью один сантиметр в секунду и преодолеет в общей сложности полкилометра.. 

«Прагъян» разбился в результате неудачи мягкой посадки на Луну посадочного модуля «Викрам».

См. также 
 Юйту (КНР)

Ссылки 

Луноходы
Колёсная формула 6×6
Индийская лунная программа